Луи́ш Ка́рлуш Пере́йра Карне́йру ( более известный, как Лика́ (; родился 8 сентября 1988 года в Ламелаше, Португалия) — португальский футболист, полузащитник клуба «Фаренсе». Выступал в сборной Португалии.

Клубная карьера 
Лика начал карьеру в 2007 году в клубе «Академика». Для получения игровой практики он на протяжении двух сезонов выступал за клубы низших дивизионов «Тоурезенше» и «Трофенсе». В 2011 году Лика перешёл в «Эшторил-Прая». Он помог клубу выиграть Сегунду и выйти в Лигу Сангриш. В мае 2013 года Лика подписал контракт на четыре года с «Порту». 18 августа в матче против «Витории» он дебютировал за новый клуб. 25 августа в поединке против «Маритиму» Лика забил свой первый гол за «драконов». В том же году он помог команде завоевать Суперкубок Португалии.

1 августа 2014 года Лика перешёл в испанский «Райо Вальекано» на 1 год на правах аренды. 21 сентября в матче против «Вильярреала» он дебютировал в Ла Лиге.

Летом 2015 года Лика вновь был отдан в аренду, его новой командой стала «Витория Гимарайнш». 23 августа в поединке против «Белененсеша» он дебютировал за новый клуб. 29 января 2016 года в поединке против Униан Мадейра Лика забил свой первый гол за Виторию.

Летом 2016 года Лика на правах свободного агента перешёл в английский «Ноттингем Форест». 14 сентября в матче против «Ротерем Юнайтед» он дебютировал в Чемпионшипе. В начале 2017 года Лика на правах аренды вернулся в «Эшторил-Прая».

Летом Лика был отдан в аренду в «Гранаду». 11 октября в матче против «Химнастика» он дебютировал Сегунде. В начале 2018 года Лика присоединился к «Белененсешу». 5 февраля в матче против «Витории Сетубал» он дебютировал за новую команду. 18 марта в поединке против «Морейренсе» Лика забил свой первый гол за «Белененсеш».

Международная карьера 
11 сентября 2013 года в товарищеский матче против сборной Бразилии Лика дебютировал за сборную Португалии.

Достижения 
«Порту»
 Обладатель Суперкубка Португалии — 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Трофенсе»
Игроки ФК «Эшторил-Прая»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Фаренсе»